Alfredo Antonini ist der Name folgender Personen:

* Alfredo Antonini (Komponist) (1901–1983), italienisch-US-amerikanischer Dirigent und Komponist
 Alfredo Antonini (1924–2002), Geburtsname des US-amerikanischen Filmproduzenten und Regisseur Albert Band